Havukkasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Havukkasaaret (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Havukkasaaret (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar